Вунш ():
 Вунш, Иоганн Якоб фон (1717—1788) — германский военный деятель.
 Вунш, Франц (1922—2009) — австрийский унтершарфюрер СС.
 Котлер-Вунш, Михаль (род. 1970) — израильский политический и общественный деятель.

См. также 
 Алгоритм Нидлмана — Вунша
 Вуншпунш